Montesini – abitanti di Montesa
Montesini – abitanti di Montese